Клюшниково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Клюшниково — деревня в Оршанском районе Витебской области.

Россия 
 Клюшниково — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Клюшниково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Клюшниково — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Клюшниково — деревня в Железногорском районе Курской области.
 Клюшниково — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Клюшниково — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Клюшниково — деревня в Ногинском районе Московской области.
 Клюшниково — деревня в Любимском районе Ярославской области.